Косюк Сергій Олексійович — директор сільськогосподарського товариства, кавалер ордена «3а заслуги» II ступеня
 Косюк Юрій Анатолійович (* 1968) — український підприємець, власник контрольного пакету акцій компанії та директор MHP S.A., голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт». Герой України (2008).

Примітки